Боме́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 170 км на північний схід від Парижа, 135 км на схід від Ам'єна, 50 км на північний схід від Лана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Боме на сайті французького Національного інституту географії
 Боме на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Боме на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ена